Curve peut faire référence à :
 Curve, un magazine lesbien américain fondé en 1991.
 Curve, groupe de musique britannique des années 1990.
 Curve, second album de Doc Walker sorti en 2001.
 Curve, une salle de spectacle de la ville de Leicester, en Angleterre.
 Curve, est un film américain réalisé par Iain Softley pour 2015.
 BlackBerry Curve, une ligne de téléphones intelligents BlackBerry conçue et fabriquée par la société canadienne RIM.
 ''Curve, une fintech britannique fondée en 2015. Proposant des services d'agrégation de carte de paiement.